Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1995 — двадцать восьмой чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Берлине (Германия) с 9 апреля по 16 апреля 1995 года. Чемпионом Европы стала сборная Финляндии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Норвегия выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 25 — 31 марта 1995 в Сенице и Скалице (Словакия).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Словакия вышла в группу A, Австрия выбыла в группу C

Группа C1 
Матчи прошли 24 — 30 марта в Киеве (Украина).
Группа 1

Украина вышла в группу В

Группа C2 

Турнир прошёл с 11 по 17 марта 1995 года в литовском городе Электренай
Победитель турнира, сборная юниоров Литвы и сборная юниоров Хорватии, заняашая второе место, перешли в группу C чемпионата Европы 1996
Остальные команды образовали группу D чемпионата Европы 1996

Ссылки 
 Архив

A
1995 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
хоккей
Апрель 1995 года
Спорт в Германии в 1995 году